Натуральне число 1209
 1209 рік до нашої ери
 1209 рік нашої ери